Jméno Vrbice nese více obcí:
 Vrbice (okres Břeclav) – obec v okrese Břeclav;
 Vrbice (okres Jičín) – obec v okrese Jičín;
 Vrbice (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice;
 Vrbice (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk;
 Vrbice (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou;
 Vrbice (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary;
 Vrbice (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice;

nebo částí obcí
 Vrbice (Mšené-lázně) – část obce Mšené-lázně v okrese Litoměřice;
 Vrbice (Bohumín) – část obce Bohumín v okrese Karviná;
 Vrbice (Leština u Světlé) – část obce Leština u Světlé v okrese Havlíčkův Brod;
 Vrbice (Hořovičky) – část obce Hořovičky v okrese Rakovník;
 Vrbice (Krásná Hora nad Vltavou) – část obce Krásná Hora nad Vltavou v okrese Příbram; 
 Vrbice (Hracholusky) – část obce Hracholusky v okrese Prachatice
 Vrbice u Bezdružic – část obce Lestkov v okrese Tachov
 Vrbice u Stříbra – část obce Kladruby v okrese Tachov

rostliny
 kyprej vrbice (Lythrum salicaria)
 vrbice bílá je méně časté označení pro rdesno blešník (Persicaria lapathifolia)

Externí odkazy